Glittenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Glittenberg, deutsche Kostümbildnerin
 Rolf Glittenberg (* 1945), deutscher Bühnenbildner